Спа́рка:
 Спарка, Спаренье, действие по глаголу Спарыши м. мн. пск. — пареная трава, крапива, ботва, на корм скоту.
 Спарка, в авиации —
 две авиационные пушки или пулемёта, смонтированные на одной установке.
 два бомбардировочных замка, выполненных конструктивно так, что вставляются в один бомбодержатель.
 двухместный (пилот + инструктор) вариант одноместного летательного аппарата (обычно истребителя или спортивного самолёта), предназначенный для проведения практических занятий в полёте на начальном этапе обучения.
 название самолёта МиГ-23УБ «Спарка».
 Спарка, в подводном плавании — два баллона одной массы и объёма с дыхательной смесью, закреплённые на спине пловца.
 Спарка, на железнодорожном транспорте — одно из обозначений двух (или более)  локомотивов, объединённых в систему для увеличения мощности тяги.
 Спарка, в вакуумной технике  — вакуумный пост, состоящий из двух и более вакуумных насосов, обычно это форвакуумный насос (пластинчато-роторный, винтовой) + насос Рутса.
 Спарка — скрепление двух магазинов огнестрельного оружия с целью повышения удобства и скорости перезаряжания.